Trachte steht für:

 einen Teil vom Huf

Trachte ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Trachte (* 1976), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Tracht